Иван Антић може да се односи на:
 Иван Антић (академик)
 Иван Антић (писац)